Ларго ( – изобилен, пълен, щедър, широк; през италиански/португалски) може да се отнася за някое от следните понятия.

Общи 
 ларго () – много бавно, широко темпо в музиката
 ларго – музикална пиеса в темпо ларго
 ларго () – широк, просторен площад
 ларго (разговорно) – широк, главен площад / улица (напр. „Разхождам се по ларгото.“)

Други 
 Ларго (Софийско ларго) – разговорно наименование на пл. „Независимост“ в София:
 разширено значение: с района около площада
 стеснено (ново и рядко): монументалните сгради от 1950-те години около площада (ЦУМ, Министерски съвет, Министерство на труда, Партиен дом, Президентство, МОН, х. „Балкан“)
 Ларго – град в САЩ, щата Флорида
 „Ларго“ – художествена галерия във Варна

Източници